Валериа́новск — посёлок муниципального образования «Качканарский городской округ» Свердловской области России.

География 
Посёлок Валериа́новск муниципального образования «Качканарский городской округ» расположен в 8 километрах (по автотрассе в 10 километрах) к северу-северо-востоку от города Качканар, на левом берегу реки Выя (левый приток реки Туры), в устье левого притока реки Большая Гусева. В окрестностях посёлка, в 7 километрах к северу-западу, расположен гидрологический, ботанический природный памятник с реликтовыми и эндемичными растениями — болото Шумихинское.

История 
Посёлок был основан в 1892 году  как Валериановский прииск по добыче золота и назван им в честь своего племянника Валериана Протопопова. В 1895 году для промывки песков была установлена бутара — бочка длиной около 3,5 метра, первая на окрестных приисках. На месторождении в основном перерабатывали мелкозернистые эфели. В 1893—95 годах было добыто более 18 пудов драгметаллов. Затем было установлено 5 драг новозеландского типа. По состоянию на 1900 год, на прииске работало 3 станка и 18 рабочих, было добыто 48 золотников 21 доля золота и 25 фунтов 50 золотников 84 доли платины.

В советские годы месторождение истощилось. В 1933 году посёлок был преобразован в рабочий посёлок Валериановск. В 1946 году здесь работала Качканарская геологоразведочная партия. Строительство Качканарского ГОКа и города Качканар в 1957 году способствовало развитию посёлка.

В 2004 году рабочий посёлок Валериановск отнесён к категории сельских населённых пунктов в составе Качканарского городского округа.

Население

Галерея

Ссылки 
 
 Валериановск — Сайт поселка

Примечания 

Населённые пункты Качканарского городского округа
Бывшие посёлки городского типа Свердловской области